Slag bij Alcântara (1580), een veldslag bij de Portugese plaats Alcântara tijdens de Portugese Successieoorlog 
Slag bij Alcántara (1706), een veldslag bij de Spaanse plaats Alcántara tijdens de Spaanse Successieoorlog
Slag bij Alcántara (1809), een veldslag bij de Spaanse plaats Alcántara tijdens de napoleontische oorlogen